Eufêmia († ca. 307 d.C.) — santa e mártir
 Márcia Eufêmia ( 467) — esposa do imperador romano do ocidente Antêmio
 Eufêmia (esposa de Leão I) ( séc. V) — irmã do imperador romano do oriente Leão I, o Trácio
 Eufêmia (imperatriz) († 524) — esposa do imperador bizantino Justino I

Desambiguações de prenomes